Перози, Карло (1868—1930) — итальянский кардинал.
 Перози, Лоренцо (1872—1956) — итальянский церковный композитор.